Nucha ist:

 der anatomische Begriff für den Nacken
 Nukha (russisch Нуха) – der ehemalige Name der Stadt Şəki

Nucha ist der Name von:

 Nucha (Sängerin) (* 1966), portugiesische Pop-Rock-Sängerin